Bergschloßbrauerei steht für
Bergschloß-Brauerei Haldensleben
 Städtische Bierbrauerei Pirna
 ehemalige Bergschloßbrauerei in Berlin-Neukölln, siehe Werkstatt der Kulturen
Siehe auch:
Bergschlößchen Brauerei